Колонија Алборада има више значења:

 Колонија Алборада (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија Алборада (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику